Kariai kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Kariaí (ort i Grekland, Grekiska fastlandet), Fthiotis, 
 Kariaí (ort i Grekland, Peloponnesos), Lakonien, 

Robotskapade Greklandförgreningar